Kruczek ist der Familienname folgender Personen:

 Dominik Kruczek (* 1991), deutsch-polnischer Fußballspieler
 Łukasz Kruczek (* 1975), polnischer Skispringer und Skisprungtrainer
 Maciej Kruczek (* 1988), polnischer Eishockeyspieler
 Władysław Kruczek (1910–2003), polnischer Gewerkschafter und Politiker, Mitglied des Sejm